Artsiom Leanidavtich Volkaw - en biélorusse :  - ou Artiom Leonidovitch Volkov - en russe :  - (né le  à Navapolatsk en URSS) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club
Il commence sa carrière en 2001 en Ekstraliga avec le HK Vitebsk. En 2002, il part au HK Iounost Minsk. Il a remporté la Coupe Continentale 2007.

Carrière internationale
Il représente la Biélorussie aux différentes compétitions internationales depuis 2007. Il a également participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels
Ekstraliga
2008 : élu meilleur attaquant défensif.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| HK Vitebsk|| Ekstraliga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| HK Iounost Minsk|| Ekstraliga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2003-2004|| HK Iounost Minsk||Ekstraliga|| 43|| 3|| 9|| 12|| 60||8 ||0 ||1 ||1 ||16 
|-
| 2004-2005|| HK Iounost Minsk|| Ekstraliga|| 32|| 6|| 5|| 11|| 54|| 9|| 1|| 1|| 2|| 31
|-
| 2005-2006|| HK Iounost Minsk|| Ekstraliga|| 46|| 5|| 6|| 11|| 69|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| HK Iounost Minsk|| Ekstraliga|| 49|| 9|| 7|| 16|| 54|| 7|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2007-2008|| HK Iounost Minsk|| Ekstraliga|| 46|| 9|| 9|| 18|| 74|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| HK Iounost Minsk||Ekstraliga || 48|| 4|| 7|| 11|| 87|| 10|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2009-2010|| HK Iounost Minsk||Ekstraliga || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| HK Homiel ||Ekstraliga || 36|| 2|| 6|| 8|| 67|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012|| HK Homiel ||Ekstraliga || 46|| 7|| 21|| 28|| 48|| 8|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
| 2012-2013|| HK Chakhtsior Salihorsk ||Ekstraliga || 50|| 12|| 21|| 33|| 40|| 6|| 3|| 4|| 7|| 4
|-
| rowspan=2|2013-2014|| HK Chakhtsior Salihorsk ||Ekstraliga || 19|| 9|| 6|| 15|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Iounost Minsk ||Ekstraliga || 29|| 5|| 8|| 13|| 10|| 15|| 4|| 3|| 7|| 8
|-
|2014-2015|| HK Iounost Minsk ||Ekstraliga || 18|| 7|| 8|| 15|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2014-2015 || HK Dinamo Minsk || KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Avangard Omsk || KHL || 18|| 1|| 1|| 2|| 4|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|rowspan=2|2015-2016|| HK Iounost Minsk ||Ekstraliga || 20|| 1|| 5|| 6|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Homiel ||Ekstraliga || 16|| 1|| 1|| 2|| 4|| 12|| 1|| 0|| 1|| 21
|-
| 2016-2017 || HK Dinamo Minsk || KHL || 22|| 0|| 3|| 3|| 24|| 1|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
| 2017-2018 || HK Dinamo Minsk || KHL || 53|| 1|| 2|| 3|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Dinamo Minsk || KHL || 60|| 2|| 2|| 4|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HK Dynama-Maladetchna || Ekstraliga ||22 || 3 || 1 || 4 || 6 || 12 || 3 || 3 || 6 || 9 
|-
| 2020-2021 || HK Dynama-Maladetchna || Ekstraliga ||33 || 2 || 1 || 3 || 34 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2

Statistiques internationales 

|2002||align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans||8||1||0||1||12|| +1|| align="left"|Cinquième place
|-
|2003|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans ||6||2||3||5||26|| -5||align="left"|Huitième place
|-
|2003|| align="left"|Championnat du monde junior ||6||0||1||1||8|| -6|| align="left"|Dixième place
|-
|2004|| align="left"|Championnat du monde junior D1||5||2||4||6||8|| +8|| align="left"|Remporte la division 1 groupe B
|-
|2005||align="left"|Championnat du monde junior||6||0||3||3||8|| -1|| align="left"|Dixième place
|-
|2007||align="left"|Championnat du monde||6||0||0||0||12|| -2|| align="left"|Onzième place
|-
|2014||align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"| Septième place

Références

Naissance à Navapolatsk
Naissance le 28 janvier 1985
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur de l'Avangard Omsk